Óscar Rojas ist der Name folgender Personen:

* Óscar Rojas (Fußballspieler, 1979) (Óscar Emilio Rojas Ruiz; * 1979), costa-ricanischer Fußballspieler 
 Óscar Rojas (Fußballspieler, 1990) (Óscar Daniel Rojas Heredia; * 1990), venezolanischer Fußballspieler 
 Óscar Adrián Rojas (Kevin; * 1981), mexikanischer Fußballspieler
 Óscar Fabián Rojas Ferreira (* 1976), uruguayischer Fußballschiedsrichter
 Óscar Vladimir Rojas (Óscar Vladimir Rojas Giacomozzi; * 1958), chilenischer Fußballspieler